Easy Money může být:
 Easy Money (film, 1925) – britský němý film režiséra Ala Rogella z roku 1925
 Easy Money (film, 1934) – britský film režiséra Redda Davise z roku 1934
 Easy Money (film, 1948) – britský film režiséra Bernarda Knowlese z roku 1948
 Snadný zisk (v originále Easy Money) – americký film režiséra Jamese Signorelliho z roku 1983
 Easy Money (seriál) – americký televizní seriál z let 2008–2009
 Easy Money (album) – album amerického hudebníka Johna Andersona z roku 2007